Giuseppe Venceslao del Liechtenstein (Josef Wenzel Lorenz, 1696-1772) – Principe del Liechtenstein per ben tre volte tra il 1712 e il 1772
 Giuseppe Venceslao del Liechtenstein (1767-1842) – presbitero e generale austriaco
 Giuseppe Venceslao del Liechtenstein (1995 - ) – principe del Liechtenstein e conte di Rietberg